Miraj – città indiana, capitale dello stato di Miraj
Stato di Miraj (linea primogenita)  – stato principesco del subcontinente indiano, inizialmente unito con lo Stato di Miraj (linea secondogenita)
 Stato di Miraj (linea secondogenita) – stato principesco del subcontinente indiano, inizialmente unito con lo Stato di Miraj (linea primogenita)